Las Casitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Casitas, Nayarit, Acaponeta, 
 Las Casitas, Veracruz, Papantla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar